Балагурово — деревня в Грязовецком районе Вологодской области на реке Кундола.

Входит в состав Юровского муниципального образования, с точки зрения административно-территориального деления — в Минькинский сельсовет.

Расстояние до районного центра Грязовца по автодороге — 36,5 км, до центра муниципального образования Юрово по прямой — 9 км. Ближайшие населённые пункты — Талица, Питеримка, Бокотово.

По переписи 2002 года население — 4 человека.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Грязовецкого района